Поля́ны — остановочный пункт Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги на линии Санкт-Петербург — Волховстрой.

Расположен в деревне Поляны, по которой получила название.

В 1943—1944 годах в 1 км к юго-западу от современноц платформы располагался начальный пункт временной железнодорожной линии «Дорога Победы». После ликвидации данной дороги вблизи платформы сохранился участок лесной просеки, а также был установлен памятный знак.

Примечания

Ссылки 
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 79.

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кировского района (Ленинградская область)